Турылёв — русская фамилия. Известные носители:
 Турылёв, Георгий Михайлович — художник-постановщик киностудии «Мосфильм», театральный художник, заслуженный художник РСФСР (1969), супруг Ярославы Турылёвой.

 Турылёва, Ярослава Георгиевна (род. 1937) — режиссёр дубляжа, призёр Каннского кинофестиваля, супруга Георгия Турылёва.

Двойные фамилии 
 Александровская-Турылёва, Людмила Константиновна — художник комбинированных съёмок.